Фильмография Робина Уильямса включает в себя множество ролей в кинофильмах, телесериалах, театральных постановках и прочих видах наглядной реализации актёрского искусства. Карьера Уильямса продлилась с 1976 по 2014 год, претерпев множество изменений, так как он начинал в качестве стенд-ап комика и закончил кино- и теле-актёром, сценаристом и продюсером.

Фильмы

Телесериалы 
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;" border="2" cellpadding="4" background: #f9f9f9;
|- align="center"
! style="background:#B0C4DE;" | Год
! style="background:#B0C4DE;" | Сериал
! style="background:#B0C4DE;" | Оригинальное название
! style="background:#B0C4DE;" | Роль
|-
|-
|rowspan="3"|
|Шоу Ричарда Прайора
|The Richard Pryor Show
|характерные роли
|-
|Восьми достаточно
|Eight Is Enough
|характерные роли
|-
|Rowan & Martin's Laugh-In
|Rowan & Martin’s Laugh-In
|характерные роли
|-
|rowspan="3"|
|Америка сегодня
|America 2-Night
|Ясон Шин
|-
|Счастливые дни
|Happy Days
|Морк
|-
|Морк и Минди
|Mork & Mindy
|Морк
|-
|
|Совершенно внезапно
|Out of the Blue
|Морк
|-
|rowspan="3"|
|E.T. and Friends: Magical Movie Visitors
|E.T. and Friends: Magical Movie Visitors
|характерные роли
|-
|Театр волшебных историй
|Faerie Tale Theatre
|лягушка / принц Робин
|-
|Second City Television
|Second City Television
|характерные роли
|-
|
|Pryor's Place
|Pryor’s Place
|Гэби
|-
|
|Дорогая Америка: Письма домой из Вьетнама
|Dear America: Letters Home from Vietnam
|Бэби-сан (голос)
|-
|rowspan="2"|
|День Земли, специальный выпуск
|The Earth Day Special
|обыватель
|-
|Улица Сезам
|Sesame Street
|камео
|-
|rowspan="2"|
|День рождения Большой Птицы
|Big Bird’s Birthday Celebration
|камео
|-
|Мечта летать
|A Wish for Wings That Work
|Киви (голос)
|-
|
|Шоу Ларри Сандерса
|The Larry Sanders Show
|камео
|-
|
|Убойный отдел
|Homicide: Life on the Street
|Роберт Эллисон
|-
|
|Друзья
|Friends
|Томас
|-
|
|Одним субботним утром
|One Saturday Morning
|Джинн
|-
|
|Доктора Лос-Анджелеса
|L.A. Doctors
|камео
|-
|rowspan="2"|
|Свобода: История в нас
|Freedom: A History of Us
|Улисс Грантфермер из МиссуриУилбур и Орвил Райт
|-
|Жизнь с Бонни
|Life with Bonnie
|Кевин Повалски
|-
|
|Закон и порядок: Специальный корпус
|Law & Order: Special Victims Unit
|Меррит Рук
|-
|
|Губка Боб Квадратные Штаны
|SpongeBob SquarePants
|камео (эпизод «Truth or Square»)
|-
|rowspan="2"|
|Уилфред
|Wilfred
|доктор Эдди / камео|-
|Луи
|Louie|Робин|-
|
|Сумасшедшие
|The Crazy Ones|Саймон Робертс|-

|}

 Музыкальный видеоклип 
 Don't Worry, Be Happy Бобби Макферрина.

 Видеозаписи 
 Робин Уильямс: Вживую на Бродвее. Режиссёры: Билл Крукс и Марти Саллнер. DVD, «Sony Pictures Entertainment» (2002).
 Робин Уильямс: В студии актёрского мастерства. С Джеймсом Липтоном. «Shout! Factory» (2008).
 Оружие самоуничтожения. DVD, «Sony Pictures Entertainment» (2010).

 Дискография 

 Аудиокниги 
  Пекос Билл. Адаптация легенды о Пекосе Билле, прочитанная Уильямсом в сопровождении музыки Рая Кудера. Серия детских аудиокниг «Rabbit Ears Productions» / «Windham Hill Records» (1988).
  / ''. Рассказы на CD, прочитанные Эммой Томпсон и Робином Уильямсом, соответственно. «Кроличьи уши. Сокровищница мировых сказок: Часть II» от «Random House» (2007)

См. также 
 Список наград и номинаций Робина Уильямса

Примечания 

Фильмография
Фильмографии актёров
Фильмографии США